Die Kawasaki Ninja ZX-7 R war ein Motorrad der Kategorie Superbikes des japanischen Herstellers Kawasaki.

Sie ist die Nachfolgerin der Kawasaki ZXR 750 und wurde von 1996 bis 2003 gebaut.

Die ZX-7 RR war das Homologationsmodell für die Teilnahme an der Superbike-Weltmeisterschaft. Die Doppel R unterschied sich in einigen Details von der "normalen" R. So war z. B. der 1. Gang wesentlich länger übersetzt, der Motor wurde mit Flachschieber- statt Gleichdruck-Vergasern ausgerüstet und sie besaß nur einen Sitzplatz.

Technische Daten ZX750P / ZX-7R

Abmessungen und Gewichte

Motor

Triebwerk

Rahmen und Fahrgestell

Fahrleistungen

Weblinks 

ZX-07R